Capodimonte kan avse:

Capodimonte – en ort och kommun i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italien
Capodimonte, Neapel – ett område i Neapel
Museo di Capodimonte – konstmuseum i Neapel
Reggia di Capodimonte – palats i Neapel som inhyser Museo di Capodimonte
Capodimonte (keramikfabrik) – porslins- och keramikfabrik i Neapel